Эсекье́ль Мати́ас Муньо́с (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Эстудиантес».

Биография 
Эсекьель Муньос дебютировал за «Бока Хуниорс» 24 сентября 2008 года в матче Южноамериканского кубка в матче с эквадорским «ЛДУ Кито». Первый матч в чемпионате защитник сыграл 12 апреля 2009 года против «Эстудиантеса», а 23 апреля дебютировал и в кубке Либертадорес. В клаусуре-2010 Муньос уже был основным защитником «Боки», появившись на поле в 15 матчах из 19. Летом 2010 года молодой защитник перешёл в итальянский «Палермо».

Дебютировал за «Палермо» 26 августа 2010 года в гостевом матче Лиги Европы против словенского «Марибора».
В серии А первый матч провёл 29 августа 2010 года против «Кальяри». Первый гол за «Палермо» забил 15 декабря 2010 года в матче Лиги Европы против «Лозанны». 29 мая 2011 года Эсекьель Муньос стал автором гола в ворота «Интера» в проигранном со счётом 1:3 финале кубка Италии. 2 февраля 2015 года на правах аренды перешёл в «Сампдорию». 18 июля 2015 года в статусе свободного агента подписал контракт с «Дженоа».

В 2017—2019 годах выступал за испанский «Леганес», после чего вернулся в Аргентину, где провёл один сезон за «Ланус». После марта 2020 года на поле не появлялся из-за операции на ноге и длительного восстановления. В июле 2021 года впервые за год приступил к тренировкам в «Индепендьенте».

В 2009 году Эсекьель Муньос был вызван в сборную Аргентины на товарищеский матч со сборной Панамы. Однако защитник не смог принять участие в том матче из-за травмы колена.

Достижения 
  Победитель итальянской Серии B (1): 2013/14
  Финалист Кубка Италии (1): 2010/11

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Чемпионат.ру

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Леганес»
Игроки ФК «Эстудиантес»